Daniel Mattioli (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace italo-suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HC Ambri-Piotta || LNA ||36 ||0 ||0 ||0 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || HC Ambri-Piotta || LNA ||23 ||0 ||1 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || HC Ambri-Piotta || LNA ||49 ||3 ||6 ||9 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Young Sprinters HC || LNB ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || HC Ambri-Piotta || LNA ||18 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Ambri-Piotta || LNA ||31 ||1 ||1 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HC Sierre-Anniviers || LNB ||21 ||4 ||0 ||4 ||26 ||4 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2011-2012 || HC Sierre-Anniviers || LNB ||41 ||2 ||2 ||4 ||68 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2011-2012|| HC Chiasso ||  ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 || 7|| 0|| 1|| 1|| 35
|-
|2012-2013 || HC Chiasso ||  ||31 ||2 ||7 ||9 ||60 || 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2013-2014 || HC Chiasso ||  ||31 ||2 ||4 ||6 ||77 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2014-2015 || HC Chiasso ||  ||31 ||3 ||4 ||7 ||42 ||5 ||0 ||0 ||0 ||33 
|-
|2015-2016 || HC Chiasso ||  ||5 ||2 ||0 ||2 ||4 ||13 ||1 ||1 ||2 ||8

Trophées et distinstions

Championnat de Suisse de hockey sur glace D4 
 Il remporte le Championnat avec le HC Chiasso en 2015-2016.

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC Sierre
Défenseur de hockey sur glace